Ekaterina Semënovna Voroncova (1783-1856) – nobildonna russa
 Ekaterina Voroncova (1983) – sciatrice russa